Kokoszka ist ein polnischer Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Kokoszka (Włocwławek), Ortschaft der Stadt Włocławek, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, und
 
 Kokoszka (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kokoska, 1938 bis 1945 Kienhausen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Kokoszka (Kłoczew), Ort im Powiat Rycki, Woiwodschaft Lublin
 Kokoszka (Pułtusk), Ort im Powiat Pułtuski, Woiwodschaft Masowien
 Kokoszka (Chojnice), Ort im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, bis 1945 Kokoschka, Kreis Schlochau, 1939 bis 1945 Kreis Konitz, Westpreußen

Familienname:
 Adam Kokoszka (* 1986), polnischer Fußballspieler
 Aleksander Kokoszka (* 1983), polnischer Handballspieler
 Leszek Kokoszka (* 1951), polnischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Kokoschka (Begriffsklärung)
 Kokoszki